Uta – miejscowość i gmina we Włoszech
 uta – rodzaj poezji japońskiej